Billups ist der Familienname folgender Personen:

 Chauncey Billups (* 1976), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Tom Billups (* 1964), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler